Селфос може да се отнася за:

 Селфос, град в Исландия;
 Селфос, водопад в Исландия.